Эрибе́рто Ласка́но Ласка́но (; 25 декабря 1974 — 7 октября 2012) — мексиканский наркоторговец, возглавлявший крупный наркокартель Лос-Сетас.

Биография 
В 17 лет завербовали в мексиканскую армию. Затем был переведен в GAFES (мексиканский спец. отряд по борьбе с наркокартелями). Во время службы в GAFE был завербован картелем Гольфо, где позже возглавил карательный отряд.

Сообщалось, что 17 июня 2011 года он был застрелен в перестрелке, но ни американские, ни мексиканские власти это не подтвердили.
12 октября задержали «правую руку» Ласкано.
Убит в перестрелке с морскими пехотинцами 7 октября 2012 года.
Через несколько часов после убийства тело убитого лидера наркокартеля «Сетас» похитили.

Примечания

Ссылки 
 

Нарковойна в Мексике
Наркобароны Мексики
Убитые при задержании